Rosinenbrot steht für:

 Rosinenstuten, ein Süßbrot mit Weinbeeren, siehe Stuten #Varianten
 Krentenmik, niederländisches Korinthenbrot
 Pan tramvai, Rosinenbrot aus der Lombardei
 Rosinenbrot (, Rēzunpan), Kurzgeschichte von Yukio Mishima, siehe Acts of Worship #2. Geschichte: Rosinenbrot

Siehe auch:
 Rosinenbrötchen
 Stutenkerl
 Kilmerstuten
 Osterfladen
 Poschweck
 Hefezopf
 Challa